La Second Division 1898-1899 fu il settimo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Manchester City.

William Abbott (Small Heath) fu il miglior marcatore del torneo con 33 gol.

A partire da questa stagione la Football Association istituì un meccanismo di promozione-retrocessione differente dai play-off utilizzati in passato. Si decise la retrocessione automatica delle ultime due squadre della First Division e la promozione delle prime due classificate della Second Division.

Squadre partecipanti 
Per analogia col massimo campionato, anche la Second Division fu ampliata, per un totale di 4 nuovi club nella Lega.

 Burton Swifts

 Gainsborough Trinity
 Glossop North End

 New Brighton Tower

Classifica finale

Legenda:
      Promosse in First Division 1899-1900.
      Rinunciano al campionato di Second Division e sono sostituite dalla Football Association con Chesterfield e Middlesbrough.

Squadra campione

Tabellone

Record
 Maggior numero di vittorie:  (23)
 Minor numero di sconfitte:   (5)
 Migliore attacco:  (92 gol segnati)
 Miglior difesa:  (34 gol subiti)
 Miglior media reti:  (2,629)
 Maggior numero di pareggi:  (12)
 Minor numero di pareggi:  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (27)
 Minor numero di vittorie:  (2)
 Peggior attacco:  (22 gol segnati)
 Peggior difesa:  (141 gol subiti)
 Peggior media goal:  (0,156)

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1898-1899
FA Cup 1898-1899

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1898
Calcio nel 1899